Гафа́ня (, ) — власна назва.

Топоніми

Гафаня-да-Енкарнасан
 Гафаня-да-Назаре
 Гафаня-да-Боа-Ора
 Гафаня-ду-Карму